Советизм — слова, сокращения, фразы, лозунги, идеологемы, сформировавшиеся в советскую эпоху.

Классификация 
Мокиенко и Никитина классифицируют советизмы следующим образом:
 семантические советизмы — слова, которые приобрели новое значение (например, «в магазине выбросили финские куртки»);
 лексико-словообразовательные советизмы — новые слова («агитработа», «рабфак», «ликбез»);
 стилистические советизмы — клише, предназначенные для создания определённого стиля («верный ленинец», «вождь мирового пролетариата»).
 специфическая советская ономастика — имена людей (напр., Вил), производные от имен («хрущёвка/хрущоба»).

Известные советизмы 
 Блат (по блату).
 Бомж (от аббревиатуры милиции — БОМЖ, обозначающей Без определённого места жительства), не имеющий места жительства, бездомный.
 Буржуазный пережиток (пережиток буржуазного прошлого) — явления, «изжитые» в советской действительности.
 Бюллетень (сидеть на бюллетене/бюллетенить) — не ходить на работу по болезни.
 Валютчик — спекулянт иностранной валютой.
 Вражьи (или вражеские) голоса — базировавшиеся за рубежом радиостанции, ведшие вещание на русском языке и языках других народов СССР.
 Встречный план.
 Вызывать на ковёр (к начальству).
 Выполнять решения партии и правительства по Продовольственной программе — сельхозработы на дачном участке.
 Декрет (уйти в декрет) — отпуск в связи с рождением ребёнка (время оплаченного по штатному расписанию на работе декрета: восемь недель до родов и восемь недель после родов, а также неоплаченое время до исполнения ребёнку года, с 1980-х годов — до исполнения ребёнку трёх лет; название плавно перешло из советизма в быт РФ; в РФ см. ст. Отпуск по беременности и родам)
 Дефицит — в значении малодоступных товаров широкого потребления (выбросили/выкинули дефицит).
 Из-под полы (продавать-покупать) — продажа припрятанного продавцом дефицитного товара (формально предназначенного для свободной продажи), для определённого покупателя, не для стоящих в общей очереди.
 Отмечаться на ковёр — игра на выбывание в очереди на дефицитный товар (напр. ковёр)
 Диамат (диалектический материализм) — материалистическая интерпретация диалектики Гегеля.
 Догнать и перегнать (ДиП) — политический лозунг, который ставил целью догнать и перегнать Америку по всем показателям.
 «Заказ» — продуктовый набор, продаваемый на работе члену трудового коллектива.
 «Записаться в очередь» на дефицитный товар (холодильник, машину, мебель и т. д.).
 Завоевания социализма — выражение для указания на ряд достижений социалистического строя, выгодно отличающих его от капитализма.
 Зарплата
 Звёздочка — низовая ячейка в организации октябрят, обычно состоявшая из 5 детей, как кончиков пятиконечной звезды
 Колхоз, совхоз
 Комсомол, пионеры, октябрята
 «Клевета на советскую действительность» — статья 70 УК РСФСР (1960 г.), до 10 лет
 Левацкий загиб
 Ликбез (ликвидация безграмотности)
 Макулатурные книги — литература, приобретённая за сданную макулатуру.
 Новый человек социалистической формации — воспитанный в коммунистических идеалах и заветах, член «общества будущего» (см.Моральный кодекс строителя коммунизма)
 Подготовиться к политинформации — подготовить доклад о политической ситуации в мире и выступить с ним на специальном собрании (либо по радиоузлу) в школе, институте или на работе.
 Поехать на базу — поездка в рабочее время всем трудовым коллективом (штатом сотрудников) на овощную базу помогать работникам овощебазы сортировать продукцию; поездка на базу засчитывалась как рабочий день.
 Поехать «на картошку» — помощь колхозникам в сборе урожая картофеля и других культур от коллективов городских организаций, предприятий, ВУЗов и школ; организовывалась по «добровольно-принудительному» методу
 Построить кооперативную квартиру
 «…по сравнению с 13-м годом» (годом максимального предвоенного подъёма российской экономики; клише использовалось настолько долго, что стало расхожим)
 «Пощупать партбилет» — угрожать наложением партийного дисциплинарного взыскания или лишением членства в КПСС
 Простой советский человек (см. советский образ жизни).
 Почтовый ящик (как место работы). Работать в «ящике»/«почтовом ящике» — работать в секретном учреждении, настоящее местоположение которого скрывалось и корреспонденция шла на некоторый номер почтового ящика.
 Самиздат.
 Сексот — секретный сотрудник КГБ
 Скоммуниздить (спионерить) — взять бесплатно небрежно хранящееся «общественное», «народное» имущество, фактически украсть (происходит от идеологемы «при коммунизме денег не будет, а потому кому что надо — возьмет бесплатно»)
 Смычка города и деревни
 Совдепия, совок — квазисинонимы для обозначения СССР
 Советский образ жизни
 Софья Власьевна — эвфемизм для обозначения советской власти
 Соцгород — жилой комплекс-микрорайон
 Соцреализм (социалистический реализм)
 Социалистическое соревнование (соцсоревнование) — соревнование по перевыполнению плановых обязательств, как отдельным работником, так и трудовым коллективом
 соцобязательства — взять на себя обязательства по выполнению повышенных норм в соцсоревновании
 Залудить два плана — перевыполнить, по соцобязательствам, нормы вдвое.
 Стиляга (ругательное) — модник 50-х — 60-х годов, поклонник западной культуры.
 Студотряд — студенческий отряд.
 Стукач (стучать) — доносчик (доносить) руководству, в органы безопасности и т. д.
 Субботник (также воскресник).
 Техническая интеллигенция (инженеры).
 Ударник — работник, значительно перевыполняющий производственный план (см. стахановец (также «дать стране угля»), Лунинское движение). В школе обозначает учеников, которые учатся на четверки.
 Уехать на шабашку, на халтуру — уехать на заработки.
 Фарцовщик (также фарца).
 Химия (находиться на химии) — отбывать срок в колонии-поселении.

политические
 Загнивающий капитализм, загнивающий Запад (см. также Гнилой Запад)
 Прогрессивная общественность («вся прогрессивная общественность») — общественность (предположительно на Западе), разделяющая социалистические/коммунистические взгляды советского руководства (также см. Страны социалистической ориентации)

Лозунги 
 Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме

См. также 
 Жаргонизм
 Идеологическое клише

Литература 
 Андрей и Татьяна Фесенко. Русский язык при Советах. — New York, 1955. — С. 222
 В. М. Мокиенко, Т. Г. Никитина. Толковый словарь языка Совдепии. СПб.: Фолио-Пресс, 1998. — 704 с.

Ссылки 
 Словарь брежневского СССР

Советизмы
Политическая лингвистика